Сороконожка (значения):

 Животное с червеобразным телом и большим количеством членистых ножек.
 Многоножка — как разговорный синоним надкласса членистоногих.
 Arado Ar 232 — германский транспортный самолёт 1940-х годов.
 Типовой проект станции метро, по которому в 1960—1970-е годы в разных городах СССР было построено несколько десятков станций.
 Микросхема в корпусе с двухрядным расположением выводов (DIP), имеющая 40 или другое большое (от 24) число выводов.
 «Сороконожка» — белорусский мультипликационный фильм (2011).

См. также 
 Многоножка (значения)

Примечания